De DFB-Pokal 1989–1990 was de 47ste editie van de strijd om de Duitse voetbalbeker. Het voetbaltoernooi begon op 18 augustus 1989 met de eerste ronde en eindigde op zaterdag 19 mei 1990 met de finale in het Olympiastadion in Berlijn, die onder leiding stond van scheidsrechter Manfred Neuner. Aan het toernooi deden 64 clubteams mee.

Schema

Zie ook
Bundesliga 1989/90
2. Bundesliga 1989/90
Finale DFB-Pokal 1990

DFB-Pokal naar seizoen
Bekervoetbal 1989/90